Materne est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Materne est un prénom masculin désuet, notamment porté par Materne Cholinus (1525-1588), imprimeur allemand.

Materne est aussi un patronyme.

Saint(s) chrétien(s)
Voir

Personnalités portant ce patronyme
Jean Materne, né à Jambes le  et mort à Jambes le , est un industriel belge et un militant wallon.

Industrie
 Materne Confilux est une entreprise agroalimentaire belge créée en 1888 ;
 Materne est une entreprise agroalimentaire française créée en 1922.

Materne